Прилежаева — русская фамилия, женская форма фамилии . Известные носители:

 Прилежаева, Мария Павловна (1903—1989) — русская советская писательница.
 Прилежаева, Наталья Александровна — советский учёный-физик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

 Прилежаева-Барская, Бэла Моисеевна (1887—1960) — русская писательница, автор исторической прозы для юношества.

Другие значения 
Известна также реакция Прилежаева — метод получения α окисей (окисей олефинов, оксиранов) взаимодействием олефинов с органическими надкислотами (Перекисные соединения).

Примечания